DASH puede referirse a:

 Digital Audio Stationary Head, un formato para magnetófono multipista digital.
 Demonstrator of Atmospheric Reentry System and Hypervelocity, una nave experimental japonesa.
 Dietary Approaches to Stop Hypertension, una dieta promocionada por el National Institutes of Health.